Сер Бен Кингсли (, Скарборо, 31. децембар 1943), рођен као Кришна Пандит Банџи (), британски је филмски глумац.

Биографија 
Рођен као Кришна Банџи у Скарбору (Јоркшир, Енглеска) од оца Харџија Банџија (који је био по занимању доктор) и мајке Ане Лине Марије (која је радила као глумица и модел). Отац му је имао индијско порекло, а мајка јеврејско. Одрастао је у Пендлберију (Солфорд), где је похађао колеџ Пендлтон.

Своју глумачку каријеру започео је као позоришни глумац седамдесетих година. Сматрајући да његово тадашње име (Кришна Банџи) може штетити његовој каријери, одлучио се да га промени у Бен Кингсли.

Славу као филмски глумац стекао је улогом Махатме Гандија у филму Ганди, за коју је добио Оскара као најбољи главни глумац 1982. године.

Приватни живот 
Кингсли има четворо деце, Томаса и Јасмину Банџи са глумицом Ангелом Морант и Едмунда и Фердинанда Кингслија са Алисон Сатклиф. Одликован је Орденом британског царства (), 2000. године.

Награде 
 Добитник Оскара за најбољу главну мушку улогу у филму Ганди, 1982. године
 Номинован за Оскара за најбољу главну мушку улогу у филму Кућа песка и магле (), 2003. године

Филмографија 

|-
| 1982. || Ганди || -{Gandhi}- || Махатма Ганди || 
|-
| 1983. || || -{Betrayal}- || Robert || 
|-
| 1985. || || -{Silas Marner: The Weaver of Raveloe || Silas Marner}- || 
|-
| 1985. || || -{Harem}- || Selim || 
|-
| 1986. || || -{Turtle Diary}- || William Snow || 
|-
| 1987. || || The Secret of the Sahara (TV) || Sholomon || 
|-
| 1987. || || -{Maurice}- || Lasker-Jones || 
|-
| 1988. || || -{Pascali's Island}- || Basil Pascali || 
|-
| 1988. || || -{Without a Clue}- || Dr. John Watson || 
|-
| 1988. || || Testimony – The Story of Shostakovich || Дмитриј Шостакович || 
|-
| 1989. || || Murderers Among Us: The Simon Wiesenthal Story || Симон Визентал || 
|-
| 1990. || || -{The 5th Monkey}- || Cunda || 
|-
| 1991. || Багзи || -{Bugsy || Meyer Lansky}- || 
|-
| 1992. || || -{Sneakers}- || Cosmo || 
|-
| 1993. || || -{Searching for Bobby Fischer || Bruce Pandolfini}- || 
|-
| 1993. || || -{Dave}- || Vice President Gary Nance || 
|-
| 1993. || Шиндлерова листа || -{Schindler's List}- || Ицак Штерн || 
|-
| 1994. || Смрт и девојка || -{Death and the Maiden}- || Dr. Roberto Miranda || 
|-
| 1995. || Врсте || -{Species}- || Xavier Fitch || 
|-
| 1993. || || -{Joseph || Potiphar}- || 
|-
| 1996. || || -{Twelfth Night}- || || 
|-
| 1997. || || -{Weapons Of Mass Distraction}- (TV) || Julian Messenger || 
|-
| 1997. || Задатак || -{The Assignment}- || Amos || 
|-
| 1999. || || -{Alice in Wonderland}- (TV) || Major Caterpillar || 
|-
| 1999. || || -{The Confession}- || Harry Fertig || 
|-
| 2000. || || -{What Planet Are YOU From?}- || Graydon || 
|-
| 2000. || || -{Rules of Engagement}- || Ambassador Mourain || 
|-
| 2000. || || -{Islam: Empire of Faith}- || Narrator || 
|-
| 2001. || || -{Anne Frank: The Whole Story || Otto Frank}- || 
|-
| 2001. || || -{Sexy Beast}- || Don Logan || 
|-
| 2001. || || -{AI: Artificial Intelligence}- || Specialist || 
|-
| 2002. || || -{The Triumph of Love}- || Hermocrates || 
|-
| 2002. || || -{Tuck Everlasting}- || Man in the Yellow Suit || 
|-
| 2003. || || -{House of Sand and Fog}- || Behrani || 
|-
| 2004. || || -{Thunderbirds}- || "The Hood" || 
|-
| 2004. || || -{Suspect Zero}- || Benjamin O'Ryan || 
|-
| 2005. || || -{A Sound of Thunder}- || Charles Hatton || 
|-
| 2005. || || -{Oliver Twist}- || Fagin || 
|-
| 2005. || || -{Mrs. Harris || Herman Tarnower}- || 
|-
| 2005. || || -{BloodRayne}- || Kagan || 
|-
| 2006. || Породица Сопрано || -{The Sopranos}- || Appearance as himself || 
|-
| 2006. || || -{Lucky Number Slevin}- || The Rabbi || 
|-
| 2007. || || -{You Kill Me}- || Frank Falenczyk || 
|-
| 2007. || Последња легија || -{The Last Legion}- || Ambrosinus || 
|-
| 2007. || || -{The Ten Commandments}- || narrator || 
|-
| 2008. || || -{War, Inc.}- || Oil Minister || 
|-
| 2008. || || -{Elegy}- || David Kepesh || 
|-
| 2008. || || -{Transsiberian}- || Grinko || 
|-
| 2008. || || -{The Wackness}- || Dr. Squires || 
|-
| 2008. || || -{The Love Guru}- || Guru Tugginmypudha || 
|-
| 2010. || Три картице || -{Teen Patti}- || Перси Трачтенберг ||
|-
| 2010. || Затворено острво || -{Shutter Island}- || доктор Џон Коли || 
|-
| 2013. || Ајронмен 3 || -{Iron Man 3}- || Тревор Слатери / Мандарин || 
|-
| 2014. || Егзодус: Богови и краљеви || -{Exodus: Gods and Kings}- || Нун || 
|-
| 2014. || Азил у Стоунхерсту || -{Stonehearst Asylum}- || Силас Ламб ||
|-
| 2021. || Закључани || -{Locked Down}- || Малколм ||
|-
| 2021. || Шенг-Чи и легенда о десет прстенова || -{Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings}- || Тревор Слатери ||
|-
| 2022. || Школа добра и зла || -{The School for Good and Evil}- ||  ||
|}

Познати глумци са којим је сарађивао 
 Брус Вилис (Lucky Number Slevin)
 Морган Фриман (Lucky Number Slevin)
 Лијам Нисон (Шиндлерова листа)
 Џенифер Конели (House of Sand and Fog)
 Самјуел Л. Џексон (Rules of Engagement)
 Томи Ли Џоунс (Rules of Engagement)
 Сигорни Вивер (Dave)
 Ворен Бејти (Bugsy)

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1943.
Британски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Кингсли